Chema Madoz — fotógrafo espanhol
 El Chema — telenovela estadunidense

Desambiguações de antropônimos